PAV steht für:
 Parallel Access Volumes, parallel les- und beschreibbare Datenträger, Eigenschaft schneller Rechnersysteme
 Parteiausschluss-Verfahren
 Paulo Afonso Airport (IATA-Code), Flughafen von Paulo Afonso, Mesoregion Vale São-Franciscano da Bahia, Brasilien
 VIP Avia (ICAO-Code), kasachische Fluggesellschaft
 Pawlodar (Gebiet) (ISO-3166-2:KZ-Code), kasachische Region
 Passenger Air Vehicle z. B. Boeing Passenger Air Vehicle

Pav. ist das botanische Autorenkürzel von:
 José Antonio Pavón y Jiménez (1754–1844), spanischer Botaniker

Pav steht für:
 astronomisches Kürzel für α Pavonis (Pfau (Sternbild))
 eine indische Brotsorte

Pav ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Pav (* 1943), österreichischer Journalist und Historiker

Pav ist der Rufname folgender Personen:
 Matthew Pavlich (* 1981), australischer Australian-Football-Spieler

pav steht für:
 Wari' (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Wari' aus der Chapacura-Wanham-Sprachfamilie

Abkürzung